Nemesis steht für:
 Nemesis, Göttin des „gerechten Zorns“ der griechischen Mythologie

Astronomie:
 einen hypothetischen Stern, siehe Nemesis (Stern)
 einen Himmelskörper des Asteroiden-Hauptgürtels, siehe (128) Nemesis

Geschichte:
 den Codenamen eines armenischen Sonderkommandos, siehe Völkermord an den Armeniern#Operation Nemesis

Literatur:
 einen Roman von Philip Roth, siehe Nemesis (Philip Roth)
 eine politisch-historische Zeitschrift, siehe Nemesis (Zeitschrift)
 das einzige Theaterstück Alfred Nobels, siehe Alfred Nobel#Nemesis
 einen Science-Fiction-Roman Isaac Asimovs von 1989, siehe Nemesis (Isaac Asimov)
 eine Bücherreihe, siehe Liste der Bücher von Wolfgang Hohlbein#Nemesis
 den Kriminalroman Agatha Christies im Originaltitel, siehe Das Schicksal in Person

Film:
 US-amerikanische Filmreihe, siehe Nemesis (1992); Nemesis 2 – Die Vergeltung; Nemesis 3 – Die Entscheidung; Nemesis 4 – Engel des Todes
 Nemesis (2010), deutscher Film von Nicole Mosleh
 Nemesis (2020), schweizerischer Film von Thomas Imbach
 Nemesis – Der Angriff, US-amerikanische Fernsehserie (2005–2006)
 US-amerikanischer Kinofilm der Star-Trek-Reihe, siehe Star Trek: Nemesis
 eine Folge der Krimireihe Tatort, siehe Tatort: Nemesis
 Die Toten vom Bodensee – Nemesis, Fernsehfilm von Michael Schneider (2023)

Musik:
 den ersten Sampler des deutschen Plattenlabels ersguterjunge, siehe Nemesis (Album)
 den früheren Namen der US-amerikanischen Band Freya, siehe Freya (Band)
 den gesprochenen Namen eines deutschen Rappers, siehe NMZS

Software:
 Nemesis (Software), Programm zum Erstellen und Injizieren von Netzwerkpaketen 
 den Bestandteil eines Computerspiels, siehe Mittelerde: Mordors Schatten#Nemesis
 ein Computerspiel von Capcom, siehe Resident Evil 3: Nemesis
 eine Computerspielreihe von Konami (Alternativname), siehe Gradius

Sonstiges:
 eine Achterbahn in England, siehe Nemesis (Alton Towers)
 eine Achterbahn des gleichen Herstellers, siehe Nemesis Inferno
 ein Schiff der britischen Ostindien-Kompanie, siehe Nemesis (Schiff)
 Nemesis-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Nemesis, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:

 Nemesia